Jaroussky steht für:
 Philippe Jaroussky (* 1978), französischer Countertenor
 (332183) Jaroussky, Asteroid des Hauptgürtels